Sierra Nevada kan avse:

 Sierra Nevada Corporation – en flygentreprenör

Geografi

Argentina 

 Sierra Nevada de Lagunas Bravas, berg,

Chile 

 Sierra Nevada (vulkan i Chile),

Colombia 

 Sierra Nevada de Santa Marta, bergskedja,

Spanien 

 Sierra Nevada (bergskedja i Spanien),

USA 

 Sierra Nevada (USA), Kalifornien, Mariposa County,

Venezuela 

 Sierra Nevada de Mérida, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar